Томаида Комнин Ангелина Палеологина (грч. Θωμαΐς Κομνηνή Αγγελίνα Παλαιολογίνα, с.1330 - ?), византијска племкиња, супруга српског цара и владара Епира и Тесалије Симеона (Синише) Уроша Немањића.

Младост 
Томаида Комнин Ангелина рођена је раних 1330-их. Свог оца Јована II Орсинија, деспота Епира и гроф Кефалоније је изгубила 1335. године када га је наводно отровала супруга, Ана Палеологина, потомак владајуће династије Палеолог у Византијском царству. После смрти Јована II, његова жена Ана је постала регент Епирске деспотовине у име Томаидиног брата Нићифора II.

Убрзо је међутим, 1338. године, Орсинијеве из Епира протерао византијски цар Андроник III Палеолог и Епир припојио Византијском царству. Ипак, током разорног византијског грађанског рата који је уследио након смрти Андроника III 1341. године, већина преосталих византијских територија, укључујући Епир и Тесалију, пала је у руке српског владара Стефана IV Душана, који је 1346. основао Српско царство. Године 1348. Душан је свог млађег полубрата, полугрка Симеона (Синишу) Уроша Палеолога, поставио за управника Акарнаније и јужних делова Епира.

Удаја за Симеона Уроша 

Да би учврстио свој положај код локалног становништва, Симеон је одлучио да се ожени Томаидом, која је била потомак некадашње владајуће епирске лозе. Заједно су имали троје деце: Јована Уроша, који је наследио Тесалију, Стефана Уроша, намесника Фарсале, и Марију, која се удала за Тому II Прељубовића, који је такође владао Епиром.

У међувремену, Томаидин свргнути брат Нићифор живео је у Константинопољу где је подржао Јована VI Кантакузина у грађанском рату против Јована V Палеолога. Нићифор је добио угледне титуле, прво панхиперсеваст а потом деспот и оженио се у лето 1342. Кантакузиновом ћерком Маријом. Добио је на  управу Аинос и Хелеспонт између 1351. и 1355. године.

Симеон је 1355. подигао устанак против Стефана Душана, али је у децембру исте године Душан умро. Симеон је постао веродостојни претендент на упражњени престо Српског царства, будући да је постојао обичај да су браћа могла да се наслеђују, а не увек синови. Међутим, Душан је већ крунисао рођеног сина Стефана V Уроша за наследника. Да ствар буде гора, Нићифор II је исте године збацио Григорија Прељуба, Душановог намесника у Тесалији, задобио подршку локалног становништва и убрзо претендовао да поврати престо својих предака и у Епиру. Године 1356. Нићифор је ушао у Епир и приморао Симеона да побегне из Акарнаније у Костур (Касторију), једно од својих упоришта.

Упркос овом неуспеху, Симеон се прогласио за цара Срба и Грка у Костуру (Касторији) уместо свог младог нећака у ужој Србији. Симеон је покренуо поход на заузимање централног дела српске државе, али је српско племство на сабору одржаном у Скопљу 1357. године решило да подржи Стефана V Уроша, у складу са Душановом вољом. Симеону је успех избегао и на терену: у лето 1358. напредовао је ка Зети, али је заустављен код Скадра, где су његову војску од 5000 људи поразили српски племићи. Симеон се вратио у Костур и више никада није покушао да нападне ужу Србију.

Иако понекад слаб, Симеон је ипак био у могућности да прошири своју контролу над великим делом јужних делова Српског царства, поставивши се за владара већег дела западне Македоније. Након напада албанских племена и смрти Нићифора II у бици код Ахелоја 1359, Симеон је брзо могао да поново успостави своју власт над разним властодршцима Тесалије и Епира и  изабере Трикалу у Тесалији за своју нову престоницу у којој је успоставио церемонијал као на византијском двору.

Најкасније 1366. године (или можда већ 1359/1360) Симеон је прогласио свог најстаријег сина Јована за савладара. Симеон је умро између 1369. и 1371. године. Датум Томаидине смрти није познат.

Референце 

Рођени 1330.
Византија
Биографије